Пётр Яковлевич Филиппенко (9(22).02.1918, пос. Орловский, Омский уезд, Акмолинская область — 03.10.1997, Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан) — хозяйственный и партийный деятель, участник освоения целины. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 22 февраля 1918 года в посёлке Орловском Омского уезда (ныне — упраздненное село в Исилькульском районе Омской области).

С 1933 года работал в колхозе «Красная Орловка». В 1935-39 годах завуч начальных школ совхоза «Карагандинский», затем колхоза «Молодая гвардия» в Булаевском районе Северо-Казахстанской области.

В 1939 году был призван в армию. Участник Великой Отечественной войны (55-я армия, 72-я сд, 9-й артполк). Был дважды ранен. После второго ранения (12 марта 1943 года) почти год провел в госпитале, была ампутирована нога. На фронт уже не вернулся. В 1947 году ему был вручен орден Отечественной войны II степени.

Член КПСС с декабря 1940 года. С 1944 года работал в партийных и советских органах Булаевского района. В 1955—1973 годах — первый секретарь Советского райкома, в 1973—1979 годах — председатель парткомиссии Северо-Казахстанского обкома Компартии Казахстана.

В 1962 году окончил сельскохозяйственный техникум, в 1967 году — Петропавловский педагогический институт.

Более 17 лет возглавлял Советскую районную партийную организацию — с ноября 1955 по март 1973 года. Это были трудные и героические годы освоения целинных и залежных земель.

За время руководства Филиппенко район значительно улучшил свои экономические показатели. 13 крупных совхозов и колхозов с каждым годом увеличивали объёмы производства зерна, мяса, молока.

Большие перемены произошли в социально-культурном развитии. В каждом селе — школа, клуб, киноустановка, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, а на центральных усадьбах совхозов — Дома культуры, спортивные залы, больницы. С большим размахом велось жилищное строительство. В домах сельских тружеников появились водопровод, газ, центральное отопление.

За годы освоения целины в районе было распахано 100 тысяч гектаров залежных земель, повысилась культура земледелия и животноводства. Заложено около 300 га фруктовых садов, 100 га ягодников, устроено 200 гектаров лесных полос. Более миллиона деревьев и кустарников высажено на улицах населенных пунктов.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Филиппенко Петру Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».

Награждён орденом Ленина (1957), орденом Трудового Красного Знамени (1966), медалями.

Избирался делегатом XXII съезда КПСС.

С 1979 года — на пенсии. Проживал в Петропавловске.

Скончался 3 октября 1997 года, похоронен на Старом православном кладбище Петропавловска.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Два Ордена Ленина
 Орден Трудового красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени

Примечания

Ссылки 
 Филиппенко Пётр Яковлевич
 Филиппенко Пётр Яковлевич// Официальный сайт Аккайынской районной библиотеки
 Районная газета «Колос»
 Районная газета «Аққайың»
 Смирново. Жителям района посвящается
 Официальный сайт Аккайынского района

Делегаты XXII съезда КПСС
Выпускники Петропавловского педагогического института
Похороненные в Петропавловске